Molekulska formula -{C30H17Cl}- se može odnositi na:

 1-Hloro-9,10-bis(feniletinil)antracen
 2-Hloro-9,10-bis(fenilethinil)antracen